Stati Uniti d'America
 River Road – census-designated place della Contea di Beaufort, Carolina del Nord
 River Road – census-designated place della Contea di Clallam, Washington